The Brat - filme norte-americano de 1931
Da Brat - rapper e atriz americana
Brat (canção)

Desambiguação